Вое́нный ординариа́т — территориальная единица в Римско-католической церкви, приравненная к епархии. Военные ординариаты создаются для пастырского попечения над католиками-военнослужащими.

Большинство военных ординариатов не входят в епархиальную структуру и, как в латинском, так и в восточных обрядах, подчиняются напрямую папе. Военный ординариат возглавляет прелат, обычно титулярный или диоцезальный епископ.

По рангу военный ординариат обычно соответствует апостольскому викариату. В тех странах, где на военной службе находится большое число католиков, военный ординариат имеет ранг епархии, однако не управляет приходами территориальной юрисдикции. В вооруженных силах Бразилии, Италии и США военный ординариат имеет ранг архиепархии и возглавляется архиепископом.

По данным на начало 2011 года в Католической церкви существуют 36 военных ординариатов, из них 15 в Европе, 11 в Южной Америке, 3 в Азии, 3 — в Африке, 2 — в Северной Америке и по одному — в Австралии и Новой Зеландии.

Краткая история 

Уже с Миланского эдикта 313 года Церковь занималась пастырским попечением над солдатами различных армий.

В VI веке Декрет Грациана говорит о том, что священнослужителям с разрешения папы Пелагия I доверяли постоянную духовную помощь солдатам. В 742 году на Немецком национальном соборе (Concilium Germanicum) священникам запретили ношение оружия и участие в войнах. Исключением из этого правила были те священники, которые были выбраны для того, чтобы сопровождать армию и проводить богослужения, а также, чтобы совершать церковные таинства. В 769 эти определения повторяются в составе капитула Карла Великого.

С созданием постоянных армий в раннее Новое время военный ординариат также стал постоянным учреждением. Тем не менее, капелланы больше не были добровольными спутниками армий, а принимали присягу и были подчинены военной дисциплине.

Список военных ординариатов

Азия 
 Военный ординариат Индонезии
 Военный ординариат Филиппин
 Военный ординариат Южной Кореи

Америка 
 Военный ординариат Аргентины
 Военный ординариат Боливии
 Военный ординариат Бразилии
 Военный ординариат Венесуэлы
 Военный ординариат Доминиканской Республики
 Военный ординариат Канады
 Военный ординариат Колумбии
 Военный ординариат Парагвая
 Военный ординариат Перу
 Военный ординариат Сальвадора
 Военный ординариат США
 Военный ординариат Чили
 Военный ординариат Эквадора

Африка 
 Военный ординариат Кении
 Военный ординариат Уганды
 Военный ординариат Южной Африки

Европа 
 Военный ординариат Австрии
 Военный ординариат Бельгии
 Военный ординариат Боснии и Герцеговины
 Военный ординариат Великобритании
 Военный ординариат Венгрии
 Военный ординариат Германии
 Военный ординариат Испании
 Военный ординариат Италии
 Военный ординариат Литвы
 Военный ординариат Нидерландов
 Военный ординариат Польши
 Военный ординариат Португалии
 Военный ординариат Словакии
 Военный ординариат Франции
 Военный ординариат Хорватии

Океания 
 Военный ординариат Австралии
 Военный ординариат Новой Зеландии

Ссылки 
 Военные ординариаты
 Список военных ординариатов 
 Диоцезы Католической церкви 

 
Каноническое право